Elmo Vaz Bastos de Matos,  Elmo Vaz (Irecê, 25 de novembro de 1966), é um engenheiro e político brasileiro. É o atual prefeito da cidade de Irecê na Bahia pelo PSB, reeleito em 15 de novembro de 2020 com uma frente histórica de 5.524 votos. Seu vice-prefeito é Erício Batista do PT. 

Vaz foi o presidente da CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba), tendo sido nomeado por Dilma Rousseff em 4 de Maio de 2012, deixou o cargo em 2015 por pressão do Partido Progressista.

Carreira
Elmo ja exerceu o cargo de superintende de Operações da Região Norte da Bahia na Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A (Embasa), além de funções gerenciais na empresa. Em 2010, assumiu o cargo de diretor geral da Superintendência de Construções Administrativas da Bahia (Sucab), deixando este para assumir, em Maio de 2012 o cargo de presidente da CODEVASF.
Em 2016 disputou as eleições municipais como candidato a prefeito da cidade de Irecê, tendo sido eleito com 51,13% dos votos válidos (17.734 votos)

Prefeito 
Em 2016 foi indicado pelo PSB para concorrer à Prefeitura de Irecê, contra o então atual prefeito, Luizinho Sobral, e a esposa do ex-prefeito Beto Lélis. Em campanha com apoios de Jaques Wagner, Rui Costa (político), Lídice da Mata e Fabiola Mansur, Elmo saiu vitorioso com 51,13% dos votos válidos , em votação com 819 votos a mais que o segundo colocado, Luizinho.

Em 2020 candidatou-se à reeleição, mantendo a chapa com Erício Batista como vice. Seus adversários desta vez eram o ex-prefeito, Luizinho Sobral, o ex-vereador, Léo da Unibel, e o Pastor Cleomar Santiago. Em 30 de outubro de 2020, Elmo foi diagnosticado com COVID-19, suspendendo atividades de campanha. 

Em 15 de novembro de 2020, Elmo Vaz conseguiu se reeleger com a maior votação da cidade de Irecê, ao todo foram 20.427 votos (56,21%) contra 14.903 votos (41,01%) do ex-prefeito Luizinho Sobral, e 960 votos (2,64%) do ex-vereador Léo da Unibel. Com o resultado, Elmo se tornou o primeiro prefeito de Irecê a se reeleger desde 2000, quando Adalberto Lélis também conseguiu o feito.

Prefeitos de Irecê